Бота́лов или Бата́лов (женский вариант — Бота́лова или Бата́лова) — русская фамилия, возможно тюркского происхождения. Московский род Боталовых известен с 1598 года.

Происхождение 
Существует несколько вариантов происхождения фамилии. В частности выделяют происхождение от диалектных глаголов или отглагольных существительных, связанное либо с прозвищем либо с профессиональной деятельностью, либо от тюркского слова. При этом, согласно исследованиям автора Словаря пермских фамилий Е. Н. Поляковой, схожие фамилии возникали от прозвищ из разных лексем имевших разную семантику:

 в архангельских, пермских, сибирских — это погремушка или колокольчик, который подвешивался к шее животного;
 в пермских, вятских, тамбовских — это шест, которым «ботали» воду, загоняя рыбу со дна в сети;
 в вологодских — колокольный язык, било, а также набилки у ткацкого стана;
 в новгородских, оренбургских, сибирских — бахилы, или слишком большие, не по размеру сапоги.

Определить, какое из вышеназванных значений слова легло в основание прозвища, можно только исходя из знания места и образа жительства основателя фамилии. Если прозвище было дано по роду занятий предка, то Баталой могли прозвать промышляющего рыбу или местного звонаря. Если за особенности внешнего вида или поведения, то его мог получить высокий и худой, как шест, человек или тот, кто стучал («ботал») на ходу тяжелой обувью, а вероятнее всего тот, кто имел привычку много и громко говорить, в переносном смысле — пустозвон. Наиболее раннее известное упоминание прозвища встречается в письменных источниках XVI века: «Батало, крестьянин, 1545, Новгород».. Кроме русской, известны созвучные сербские (Батало) и итальянские (Боталло) фамилии.

От прозвища или внешнего вида: диалектные глаголы батать, ботать, боткать — «бить, колотить; толкать; качать; стучать ногами» и связанные с ними прозвища Батак, Батала, Батало (фонетический вариант — Ботало), Баташ (Боташ), Ботик, Бота (или Ботя), Ботка, Бот могли лечь в основу фамилии Боталов. Новгородцы называли Боталом того, кто болтает ногами или при ходьбе стучит тяжелой обувью.Фамилия может быть образована от слова ботало, которое имеет различные значения: ботало — металлический колокольчик на шее коровы или лошади, пасущейся без пастуха. В переносном смысле: болтун, пустомеля, врун, ветреный легкомысленный человек, праздношатающийся (пьяный) человек, бездельник.

Ботало — орудие рыболовного промысла, шест, мог, по предположению Поляковой, дать прозвище высокому, длинному человеку. Аналогично в архангельских говорах боталом называют горбыль, а в Прикамских — толстую, малоподвижную конечность. В разных географических районах возможна разная огласовка: бо́тало (Урал) или бота́ло (Архангельская обл.).

От рода занятий: поскольку ботало — орудие рыболовного промысла, которым загоняли рыбу в сети.) Ботало называли рыбаков, пользовавшихся боталом.
Нельзя также исключать возможность происхождения фамилии Боталов от нарицательного «боталы». Так в Сибири называются высокие и широкие сапоги, бахилы, а в Вологде — деталь ткацкого станка. То есть основатель рода Боталовых мог быть сапожником (или носить бахилы) либо же занимался ткачеством.

Л. М. Щетинин в своей книге указывает, что пеший казачий строй типа колонны назывался батава, а составляющие его воины — батаки и человек, служивший в пехоте или отличившийся в пешем строю, мог заработать прозвище Батак.

От рода занятий и/или места жительства: бо́талы (что значит, звонари, то есть те, кто звонит в колокола) — так переселенцы-костромичи называли тех, кто жил возле церкви.

Вятский краевед Василий Андреевич Старостин считал Батал древнерусским родовым именем — Баттал — праздный.

Тюркское происхождение: от тюркского имени Батал, что в переводе означает медлительный, неповоротливый.

Предполагается также тюркское происхождения фамилий Баташёв, Баташов, Боташов от прозвища Баташ из bota — «верблюжонок» (у некоторых тюркских народов это слово часто используется в качестве ласкательного эпитета детей и в качестве собственного имени) с добавлением уменьшительно-ласкательного суффикса -s. Замену о на а объясняют акающими говорами, где эта фамилия была первоначально усвоена и адаптирована.

Возможен переход родо-племенного тюркского имени Батал в имя личное, в имя рода, семьи, в фамилию.

Фамилия также созвучна с именем итальянского врача, хирурга и анатома эпохи Возрождения Леона́рдо Бота́лло (итал. Leonardo Botallo или Botalli) (1519—1587(1588)), который в 1564 году описал овальное отверстие в перегородке предсердий и артериальный проток, соединяющий во внутриутробном периоде лёгочную артерию с дугой аорты, названный позже его именем — боталлов проток.

Первые упоминания фамилии 
Прозвища и фамилии документированы в XVI—XVII вв.:
 Ортемко Боталов, крестьянин, 1495;
 Ивашко Бот, бологовский крестьянин, 1495;
 Бота Ива, крестьянин, 1534, Бежецк;
 Иванко Баташов, крестьянин, 1539;
 Батало, крестьянин, 1545, Новгород;
 Ботов Иван Яковлевич, 1558;
 Ивашко Баташов сын Блудова, суздальский помещик, 1593;
 Митя Боталов, подьячий московский, 1603;
 Офонасий Боташев, отчинник смоленский, 1608;
 Офонка Ботиков, чердынец, 1622;
 Батаков Семен, торговый человек, 1638, Вологда;
 Ивашка Иванов сын Боткин Середний, торопецкий посадский, 1674;
 Комза Ермольев сын Ботин, ростовский посадский, 1676.

Омофон 
Боталов → Баталов

География 
Фамилия Боталов была распространены в Вологодской области, Кировской области, Пермском крае, на Урале, в Сибири и в Москве.

Населённые пункты 

От фамилии Боталов могла произойти часть названий населённых пунктов Боталово, Боталы.

 Боталово — жилой район в городе Бор Нижегородской области.
 Боталово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Боталово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Боталово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Глубоковская волость.
 Боталово — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Боталы — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Боталы — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Боталы — деревня в Андреапольском районе Тверской области.

Внутригородские объекты 

Все известные названия улиц Боталова связаны с именами конкретных людей с фамилией Боталов:

 Боталова, улица, Юсьва с, Юсьвинский р-н, Пермский край.
 Боталова, улица, Майкор п, Юсьвинский р-н, Пермский край.
 Боталова, улица, Эрна п, Кудымкарский р-н, Пермский край.

Известные носители 
См. Боталов

См. также 
 Боталов на викисловарь
 Боталово
 Ботало на викисловарь
 Баталов (фамилия)

Примечания

Литература 
 «Словарь русских фамилий» («Ономастикон»)
 Леонид Щетинин Русские имена (очерки по донской антропонимике), 1972
 Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. Словарь современных русских фамилий. — М.: Астрель, АСТ, 2001. — 672 с. — ISBN 5-271-00127-X, ISBN 5-237-04101-9. http://www.onlinedics.ru/slovar/fam/b/batalov.html
 Е. Н. Полякова ''Этимология диалектных основ пермских фамилий XVI — начала XVIII века (Батов, Батанов, Батаногов, Баталов). Пермский университет, 2001.

Ссылки 
 Значение фамилии Баталов, Баташов, Ботов, журнал Меридиан//Имена и их значения.

Фамилии по алфавиту
Русские фамилии